Léchevin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bruno Léchevin (1952-2020), syndicaliste français.

Odonyme 
 Rue Léchevin, voie du  de Paris, en France.

Patronyme français